! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 155001–155100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 155101–155200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 155201–155300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 155301–155400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 155401–155500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 155501–155600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 155601–155700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 155701–155800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 155801–155900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 155901–156000 [ editare]

Lista planetelor minore (155001-156000)